Quaglia kan syfta på bland andra:

Ferdinando Quaglia, italiensk miniatyrmålare
Léonhard Quaglia, fransk ishockeyspelare

Italienska efternamn